Franciaország
Sorbiers, település Hautes-Alpes megyében
Sorbiers, település Loire megyében